Daniel Peter Quinn (né le  à Ottawa, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1980-1981|| Diamonds de London || ON-Jr.B|| 42|| 28|| 38|| 66|| 78|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Remparts de Rockland || CJHL|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Bulls de Belleville|| LHO|| 67|| 19|| 32|| 51|| 41|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Bulls de Belleville|| LHO|| 70|| 59|| 88|| 147|| 27|| 4|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 1983-1984|| Bulls de Belleville|| LHO|| 24|| 23|| 36|| 59|| 12|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Flames de Calgary|| LNH|| 54|| 19|| 33|| 52|| 20|| 8|| 3|| 5|| 8|| 4
|-
| 1984-1985|| Flames de Calgary|| LNH|| 74|| 20|| 38|| 58|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1985-1986|| Flames de Calgary|| LNH|| 78|| 30|| 42|| 72|| 44|| 18|| 8|| 7|| 15|| 10
|-
| 1986-1987|| Flames de Calgary|| LNH|| 16|| 3|| 6|| 9|| 14|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 64|| 28|| 43|| 71|| 40|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 70|| 40|| 39|| 79|| 50|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 79|| 34|| 60|| 94|| 102|| 11|| 6|| 3|| 9|| 10
|-
| 1989-1990|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 41|| 9|| 20|| 29|| 22|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 37|| 16|| 18|| 34|| 27|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 64|| 18|| 31|| 49|| 46|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 14|| 4|| 7|| 11|| 20|| 13|| 4|| 7|| 11|| 32
|-
| 1991-1992|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 67|| 11|| 26|| 37|| 26|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 11|| 0|| 4|| 4|| 6|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| CP Berne|| LNA || 25|| 13|| 18|| 31|| 56|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 13|| 7|| 0|| 7|| 6|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| EV Zoug|| LNA|| 7|| 7|| 6|| 13|| 26|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 44|| 14|| 17|| 31|| 32|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 28|| 6|| 18|| 24|| 24|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Vipers de Détroit|| LIH|| 4|| 0|| 5|| 5|| 2|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 35|| 7|| 14|| 21|| 22|| 12|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 1996-1997|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 16|| 0|| 3|| 3|| 10|| || || || || 

| 805|| 266|| 419|| 685|| 533|| 65|| 22|| 26|| 48|| 62

Références 

Naissance en juin 1965
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du CP Berne
Joueur du EV Zoug
Joueur des Vipers de Détroit
Attaquant de hockey sur glace